

Patronyme 

 Akli Tadjer, écrivain franco-algérien ;
 Mike Tadjer, joueur français de rugby à XV.

Homonymie de toponyme